Пятьдесят франков Жак Кёр — французская банкнота, эскиз которой разработан 13 июня 1940 года и выпускалась Банком Франции с 21 января 1941 года до замены на банкноту пятьдесят франков Леверье.

История 
Банкнота относится к серии многоцветных банкнот, основной темой которых является исторические фигуры и области Франции, к которой относятся Двадцать франков Баярд и Сто франков Сюлли. Банкнота выпускалась Банком Франции с июня 1940 года по май 1942 года. Она была изъята из обращения и перестала быть законным платежным средством с 4 июня 1945.

Описание 
Авторами банкноты стали художник Люсьен Йонас и гравёр Камиль Бертран. Доминирующими цветами являются красный и серый. На аверсе: слева, портрет Жака Кёра с пером в руке. На его письменном столе, тетрадь, чернильница и шкатулка. Окна сделанные из слоновой кости открывают вид на фасад дворца в Бурже. По краям банкноты расположен номинал. На фризе в нижней части банкноты надпись на старо-французском « Для доблестного сердца нет ничего невозможного» На реверсе: портрет крестьянки в традиционной одежде с прялкой в руках, на фоне стада овец и коров. На заднем плане, вид на город в Бурж. Водяной знак, выполнен в форме сердца. Размеры банкноты 145 мм х 90 мм.

Примечания

Литература 
 Musée Carnavalet : L’art du billet. Billets de la Banque de France 1800—2000, Banque de France/Paris-Musées, 2000 — ISBN 978-2879004877
 Claude Fayette, Les billets de la Banque de France et du Trésor (1800—2002), C. Fayette Éd., 2003 — ISBN 978-2951634312
 Tristan Gaston-Breton : Indispensable Billet. Petites et grandes histoires du billet de banque en France, Le Cherche midi, 2007 — ISBN 978-2-7491-0444-7
 M. Kolsky, J. Laurent et A. Dailly : Les Billets de France, 1707—2000, coll. «Histoire du papier-monnaie français», Les éditions du Landit, 2009 — ISBN 978-26079260903

 50
Номиналы во франках
Появились в 1941 году во Франции
1941 год в экономике
Банкноты, вышедшие из обращения в 1945 году
Жак Кёр